Pieter Laurens Honcoop (1839-1921), Nederlands burgemeester
 Pieter Laurens Honcoop (1882-1958), Nederlands burgemeester